Mangunsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 110,05), 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,64), 
 Kelurahan Mangunsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 110,38), Jawa Tengah, 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 113,28), 
 Desa Mangunsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 111,89), 

Robotskapade Indonesienförgreningar